Стојан Мутикаша може да се односи на:

 Стојан Мутикаша (роман), роман Светозара Ћоровића из 1907. године
 Стојан Мутикаша (филм), југословенски филм из 1954. снимљен по истоименом роману